Дитятино — название населённых пунктов:

Россия 
 Дитятино — деревня в Печорском районе Псковской области.
 Дитятино — деревня в Гагаринском районе Смоленской области.